Тита:

 Тита — город в Японии;
 Тита — село в Грузии, Самегрело — Земо-Сванети, Местийский муниципалитет;
 Тита (род. 1958) — бразильский футболист и тренер.